O Campeonato Tocantinense de Futebol de 1998 foi a 6ª edição do torneio estadual do Tocantins. O Alvorada, da cidade homônima, venceu o campeonato e ganhou o direito de participar da Copa do Brasil de 1999.

1998
Futebol de 1998 no Brasil